Золотой матч чемпионата Белоруссии по футболу 2002 года — дополнительный матч за золотые медали чемпионата Белоруссии по футболу 2002 года. По итогам регулярного сезона чемпионата Белоруссии в Высшей лиге 2002 года две команды, занявшие первое и второе места в турнирной таблице набрали одинаковое количество очков. По регламенту был назначен дополнительный матч для определения победителя. В матче встречались гродненский «Неман» и борисовский БАТЭ. Матч состоялся 8 ноября 2002 года на минском стадионе «Трактор» в присутствии более 7 тысяч зрителей. Одержав победу в дополнительно время, Чемпионом второй раз в своей истории стал ФК БАТЭ. Единственный гол забил защитник борисовчан Валерий Тарасенко.

Турнирная таблица

Отчёт о матче

Составы

Примечания

Ссылки 
 К МАТЧУ ЗА ЗОЛОТО. Досье на претендентов
 К МАТЧУ ЗА ЗОЛОТО. Юрий Савицкий: внезапно никто не умрет
 МАТЧ ЗА ЗОЛОТО. ПОСЛЕСЛОВИЕ. Делу венец
 МАТЧ ЗА ЗОЛОТО. Фортуна в форме БАТЭ
 МАТЧ ЗА ЗОЛОТО. Матч, какого желали все

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2002 году
Футбольные соревнования в Минске
Ноябрь 2002 года
Спорт в Белоруссии в 2002 году
Белоруссия
События 8 ноября